Аликовское сельское поселение — сельское поселение Аликовского района Чувашии.

В состав поселения включены 10 населённых пунктов.

Население

Символика 
Герб и флаг Аликовского сельского поселения Аликовского района Чувашской Республики утверждены 30 марта 2016 г.

Автор — В. А. Шипунов.

Герб и флаг внесены в Государственный геральдический регистр Российской Федерации — № 10963, 10964.

В голубом поле гербового щита серебряный богатырь, лучник, держащий руками молодой дуб с желудями и опирающийся ногами на основание дерева.

Сохранилось предание, которое повествует о том, что несколько столетий назад в этих краях жил чуваш-язычник по имени Элек. У него в семье было 12 сыновей. В дремучих лесах росли дубы и было много медведей. Братья ходили в лес охотиться на них. Когда дети выросли, старик Элек поженил всех сыновей в один день и поселил их в окрестностях. Так появились близлежащие выселки и околотки. Композиция герба отражает это предание.

Дуб с желудями — эмблема зрелости, доблести и мужества.

Красный цвет — символ храбрости, красоты и жизни.

Серебро (белый цвет) обозначает мир, мудрость, взаимопонимание. 

Синий (голубой) цвет поля щита олицетворяет реку Аба-Сирма (Упа сырми), протекающую рядом с селом.

Природа 
По землям поселения течёт речка Абасирма, полноводная весной.

Образование культура, пресса 
 Аликовский народный театр
 Аликовская средняя школа имени И. Я. Яковлева
 Аликовский районный литературно-краеведческий музей
 Валинке — народный фольклорный ансамбль.
 Аликовский духовой оркестр
 «Пурнась сьулепе» (По жизненному пути) газета
 Муниципальная газета «Аликовский вестник».
 Аликовский районный архив.

Связь и средства массовой информации 
 Связь: ОАО «Волгателеком», Би Лайн, МТС, Мегафон. Развит интернет ADSL технологии.
 Газеты и журналы: Аликовская районная газета «Пурнăç çулĕпе» — «По жизненному пути» Языки публикаций: Чувашский, Русский.
 Телевидение: Население использует эфирное и спутниковое телевидение. Эфирное телевидение позволяет принимать национальный канал на чувашском и русском языках.

Примечания 

Сельские поселения Чувашии
Муниципальные образования Аликовского района